Энива (значения) — топоним:

 Энива — город в Японии.
 Энива — гора с одноимённым вулканом в Японии.